Элат () — имя нескольких героев древнегреческой мифологии, некоторые из которых при более тщательном изучении могут оказаться одним лицом

Значения 
 союзник троянцев из Педаса, на реке Сатнион, убитый Агамемноном в сражении после нарушения троянцами перемирия;
 Элат (лапиф), отец Полифема, участника похода аргонавтов;
 лапиф, отец Исхия, с которым сочеталась браком Коронида, когда уже была уже беременной от Аполлона Асклепием и Кенея;
 Элат, сын Аркада, царя Аркадии, и дриады Эрато, брат Азана и Афейдана, сводный брат Автолая. (Варианты — сын Леаниры, дочери Амикла, или Меганиры, дочери Крокона, или нимфы Хрисопелии Получил от отца часть страны с горой, названной позднее Килленой. Имел пять сыновей Эпита, Перея, Киллена, Исхина, Стимфела. Позднее переселился в Фокиду, где оказал помощь фокейцам в войне c флегийцами и основал город Элатею;
 один из женихов Пенелопы, родом с острова Самы, убитый вместе со всеми женихами Одиссеем.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов